«I Wanna Rock» () — песня американской глэм-метал-группы Twisted Sister с альбома Stay Hungry 1984 года.

В видеоклипе учитель (которого играет актёр ) отчитывает ученика за нарисованную на тетради эмблему «Twisted Sister» и спрашивает его: «Чем ты хочешь заниматься в своей жизни?!», на что получает ответ «I Wanna Rock». Попытки учителя остановить любящих рок учеников и материализовавшихся в школе Twisted Sister обречены на неудачу.

В 2009 году песня заняла 17-ое место в списке «100 лучших песен в жанре хард-рок» по версии канала VH1.

Чарты

Дополнительные факты 

 В 2001 году поп-панк-группа Lit записала кавер-версию «I Wanna Rock» для трибьют-альбома Twisted Forever: A Tribute to the Legendary Twisted Sister.
 Композиция звучит в игре Grand Theft Auto: Vice City на радиостанции V-Rock.
 Видеоклип глэм-метал-группы Steel Panther к песне «Death to All But Metal» имеет тот же сюжет и начинается схожим образом.
 В видеоигре "Will Rock" данная песня является заглавной. Она звучит в меню игры и финальных титрах.
 Этот саундтрек присутствует в видеоигре Burnout Paradise.
Присутствует в художественном фильме "Дорожное приключение".
 В полнометражном фильме «Губка Боб Квадратные Штаны» звучит изменённая версия «Goofy Goober Rock».

Примечания

Ссылки 
 
 Текст «I Wanna Rock» 

Песни 1984 года
Песни Twisted Sister
Песни на английском языке
Синглы Atlantic Records